

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wygoda – część miasta Białystok
 Wygoda – część miasta Bochnia
 Wygoda – część miasta Głogów Małopolski
 Wygoda – część miasta Gogolin
 Wygoda – część miasta Jaworzno
 Wygoda – część miasta Kołaczyce
 Wygoda – część miasta Rakoniewice
 Wygoda – część miasta Warszawa
 Wygoda – część miasta Żory

Jeziora w Polsce 
 Wygoda – jezioro w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo, położone na Pojezierzu Kaszubskim;
 Wygoda – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka, położone na Pojezierzu Wałeckim;

Ukraina 
 Wygoda – miejscowość w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Wygoda (Вигода) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie iwanofrankiwskim
 Wygoda (Вигода) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie wierchowińskim
 Wygoda – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Wygoda – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Wygoda – miejscowość w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Inne 
 Wygoda – była osada w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie

Zobacz też 
 Byszewo-Wygoda
 Kamienica-Wygoda
 Wygoda Mikołajewska
 Wygoda Sierakowska
 Wygoda Smoszewska
 Wygoda Tokarska

Bibliografia